Association Sportive Mirebalais é um clube de futebol do Haiti. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Haiti